Hitomi Satō (jap. , Satō Hitomi; * 23. Dezember 1997) ist eine japanische Tischtennisspielerin. Im Doppel gewann sie Bronze bei der Weltmeisterschaft 2019 sowie bei den World Tour Grand Finals 2016 und 2017.

Werdegang 
Hitomi Satō trat 2013 international zum ersten Mal in Erscheinung, als sie die Thailand Junior & Cadet Open gewann. In der Weltrangliste stieg sie im Monat darauf auf Platz 279 ein, durch Auftritte auf der World Tour verbesserte sie sich anschließend binnen vier Monaten auf Platz 170 und rückte ein weiteres halbes Jahr später im April 2014 zum ersten Mal in die Top 100 vor. Bei den Russia Open 2014 gewann sie ihre erste World-Tour-Medaille im Erwachsenenbereich, als sie im Doppel mit Miyu Maeda Silber gewann; Ende des Jahres nahm sie um U-21-Wettbewerb an den Grand Finals teil, schied aber in der Gruppenphase aus. Im Einzel war ihre erste Medaille Bronze bei den Belarus Open 2015, bei den Grand Finals in diesem Jahr kam sie als U-21-Spielerin ins Halbfinale.

2016 nahm sie an 15 World-Tour-Turnieren teil und qualifizierte sich – diesmal im Doppel und (knapp) im Einzel – für die Grand Finals. Im Einzel schied sie in der ersten Runde gegen die spätere Turniersiegerin Zhu Yuling aus, im Doppel mit Honoka Hashimoto erreichte sie das Halbfinale. Nachdem sie im März 2017 die Belarus und Thailand Open gewonnen hatte, rückte sie in der Weltrangliste erstmals in die Top 10 vor. Ihr erstes Turnier im Erwachsenenbereich außerhalb der World Tour waren die Asienmeisterschaften im April, bei denen sie im Einzel unter die letzten 32 kam, im Doppel Bronze und im Team Silber gewann. 2017 nahm sie auch das erste Mal an einer Weltmeisterschaft teil und kam im Einzel unter die letzten 32. Dank erneut großer Aktivität – auf der World Tour spielte sie zehn von zwölf Turnieren, zusätzlich zu fünf Turnieren der Challenge Series – qualifizierte sie sich wieder für die Grand Finals, bei denen sie im Einzel gegen Wang Manyu ausschied und im Doppel mit Honoka Hashimoto ins Halbfinale kam. 2018 wurde sie nicht für die Team-WM nominiert, spielte aber elf von zwölf World-Tour-Turnieren (sowie fünf Challenge-Turniere) und nahm wieder im Einzel und Doppel an den Grand Finals teil, wo sie aber jeweils in der ersten Runde ausschied.

Im Jahr darauf setzte sich Satōs große Aktivität fort, und es folgten ihre nächsten Teilnahmen an Welt- und Asienmeisterschaften; in beiden Turnieren kam sie im Einzel ins Achtel- und im Doppel ins Halbfinale, bei der Asienmeisterschaft holte sie außerdem Silber mit dem Team. Sowohl bei den Japan Open als auch bei den Grand Finals 2019 konnte sie zudem Olympiasiegerin Ding Ning schlagen. Im wegen der COVID-19-Pandemie turnierarmen Jahr 2020 konnte sie an den ITTF Finals teilnehmen, wo sie aber zum vierten Mal in der ersten Runde ausschied.

Doppelpartnerinnen 
Aufzählung nur bei mindestens drei gemeinsamen Turnieren im Jahr.
 2014:  Miyu Maeda
 2015:  Hina Hayata
 2016–2019:  Honoka Hashimoto

Sonstiges 
Bei den Qatar Open 2017 kam es beim Duell der Abwehrspielerinnen Hitomi Satō und Li Jie zu einem mehr als zehnminütigen und als „längste Rally der modernen TT-Geschichte“ bezeichneten Ballwechsel, um die Wechselmethode zu erzwingen.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 
 Weltranglistenplatzierungen
 Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank (abgerufen am 14. Mai 2017)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Japaner
Geboren 1997
Frau